Gürtelpuppenspanner bezeichnet folgende Arten von Schmetterlingen:

 Ahorn-Gürtelpuppenspanner
 Birken-Gürtelpuppenspanner
 Gepunkteter Eichen-Gürtelpuppenspanner
 Grauer Gürtelpuppenspanner
 Rotbuchen-Gürtelpuppenspanner
 Roter Gürtelpuppenspanner